Backlash bezeichnet

Allgemein:
 die Bekämpfung sozialer Neuerungen, siehe dazu Backlash

Folgende Organisationen:
 Backlash (Verband), ein britischer Lobbyverband

Folgende Bücher:
 Backlash von Susan Faludi

Folgende Veranstaltung:
 WWE Backlash, Wrestling-Veranstaltung der WWE

Folgende Filme:
 Backlash (1947), US-amerikanischer Thriller
 Backlash (1956), US-amerikanischer Western
 Backlash (1986), australisches Drama
 Backlash (1994), US-amerikanischer Film

Folgende Spiele:
 Backlash (1988), Computerspiel